PPPP steht für:
 die Polnische Partei der Bier-Freunde – PPPP (polnisch: Polska Partia Przyjaciół Piwa)
 Product, Price, Place, Promotion (Produkt, Preis, Ort, Werbung) als klassischen Instrumente beim Marketing-Mix, die auch häufig als 4P bezeichnet werden

Siehe auch:
 PPP

Abkürzung